Хартоп има више значења:

 Хартоп (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Хартоп (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Хартоп (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији